Завьяловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Завьяловское сельское поселение — входит в Знаменский район

Удмуртия 
 Завьяловское сельское поселение — входит в Завьяловский район